Флаг Долгору́ковского муниципального района Липецкой области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг Долгоруковского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, крестообразно разделённое на четыре части: у древка — жёлтую и чёрную (каждая — в 1/6 полотнища), у свободного края — красную и голубую (каждая — в 1/3 полотнища). В верхнем углу примыкающему к древку, белое облако, из которого выходит рука телесного цвета в серых латах, держащая серую стрелу остриём вниз; облако, латы и стрела — с серыми тенями».

Обоснование символики 
Флаг района разработан на основе герба.

Долгоруковский район образован в 1928 году, однако, освоение этого края началось ещё с середины XVII века. Центр района, село Долгоруково, основано в 1897 году. Названо по фамилии князя Долгорукого, владевшего этими землями в XVIII—XIX веках, — об этом аллегорически говорит фрагмент из родового герба князей Долгоруковых — рука в серебряных латах с копьём. Разделение полотнища на четыре части (родовой герб князей Долгоруковых тоже разбит начетверо) сохраняет историческую преемственность.

Облако — символ духовного развития и совершенства.

Рука, возникающая из облака, означает божественную силу и приносит благо и величие; стрела — символ целеустремлённости, непреклонности и мужества; остриём вниз и в руке стрела аллегорически говорит о предусмотрительности, сдержанности — «всё в наших руках».

Жёлтый цвет (золото) символизирует богатство, справедливость, уважение, великодушие.

Белый цвет (серебро) — символ благородства, мира и взаимного сотрудничества

Красный цвет символизирует труд, жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, красоту.

Синий цвет — символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, свободу, покой и мир.

Примечания 

Флаги с изображением стрелы
Флаги с изображением руки